То́мас Хи́тцльспергер (; 5 апреля 1982, Мюнхен) — немецкий футболист, выступавший на позиции полузащитника. Бронзовый призёр чемпионата мира и вице-чемпион Европы в составе сборной Германии.

Клубная карьера 
Томас Хитцльспергер — воспитанник футбольного клуба «Бавария» из Мюнхена.

В августе 2000 года он перебрался в английскую «Астон Виллу». Дебют футболиста в основном составе клуба из Бирмингема состоялся 13 января 2001 года в игре против «Ливерпуля». Этот матч оказался единственным для полузащитника в его первый сезон в Англии. Первую половину сезона 2001/02 Хитцльспергер провёл в аренде в клубе «Честерфилд». В начале 2002 года после назначения на пост главного тренера «Астон Виллы» Грэма Тейлора Хитцльспергер стал довольно часто играть за основной состав клуба, а 20 апреля забил свой первый гол (в ворота «Лестера»). За «львов» полузащитник выступал до 2005 года. За это время в общей сложности он сыграл более 100 матчей.

Летом 2005 года Томас на правах свободного агента перешёл в клуб немецкой Бундеслиги «Штутгарт», где сразу стал игроком основного состава. Наиболее успешным для футболиста в составе «швабов» стал сезон 2006/07, когда клуб стал чемпионом Германии, а сам игрок принял участие в 30 играх и забил 7 голов. С июля 2008 года по декабрь 2009 года Томас являлся капитаном «Штутгарта», сменив на этом посту португальца Фернанду Мейра. С 1 декабря его сменил на этом посту француз Маттье Дельпьерр.

В последний день января 2010 года Томас перешёл в итальянский «Лацио», за который до конца сезона провёл 6 матчей и забил 1 гол.

5 июня 2010 года Хитцльспергер перешёл в клуб «Вест Хэм Юнайтед», подписав контракт на 3 года, однако ещё до начала сезона получил серьёзную травму, из-за которой дебютировал за «Вест Хэм» лишь 21 февраля 2011 года в матче Кубка Англии против «Бернли». В первом же матче в составе «молотков» Хитцльспергер отметился забитым голом. В Премьер-лиге за «Вест Хэм» футболист сыграл 11 матчей, в которых забил 2 гола (в ворота «Сток Сити» и «Блэкберн Роверс»). По итогам сезона полузащитник покинул команду на правах свободного агента, так как в его контракте был пункт, согласно которому немец мог покинуть команду в случае её вылета из Премьер-лиги.

17 августа 2011 года Хитцльспергер перешёл в «Вольфсбург». Контракт подписан сроком на 3 года. В сезоне 2011/12 Хитцльспергер принял участие лишь в 6 играх «волков», большую часть сезона пропустив из-за травм. По окончании сезона действие контракта футболиста с клубом было прекращено.

19 октября 2012 года Хитцльспергер подписал краткосрочный контракт с английским клубом «Эвертон» до января 2013 года. Зимой мерсисайдский клуб продлил контракт с футболистом уже до конца сезона. По окончании контракта игрок покинул команду, проведя за неё в общей сложности семь матчей (четыре — в стартовом составе).

4 сентября 2013 года Томас Хитцльспергер закончил карьеру профессионального футболиста.

Карьера в сборной 
Хитцльспергер был капитаном юношеской сборной Германии (до 19 лет). Выступал он и за молодёжную немецкую сборную, сыграв 20 матчей и забив 3 мяча.

Первый матч за основную сборную Германии провёл 9 октября 2004 года против сборной Ирана. Первый гол за сборную забил в ворота сборной Сан-Марино 6 сентября 2006 года.

За главную сборную страны Хитцльспергер выступал до 2010 года. За это время в составе сборной Германии он стал бронзовым призёром Кубка конфедераций 2005, бронзовым призёром чемпионата мира 2006 и серебряным призёром чемпионата Европы 2008.

Всего в майке сборной Германии провёл 52 матча, в которых забил шесть голов.

После окончания карьеры 
5 июня 2016 года Томас Хитцльспергер вошёл в руководящий состав «Штутгарта» после вылета команды во Вторую Бундеслигу по итогам сезона 2015/16. Он руководил футбольной школой при клубе, а в 2019 году занял должность спортивного директора.

Статистика выступлений

Клубная

Голы за сборную

Достижения

Командные 
«Штутгарт»
 Чемпионат Германии
 Чемпион: 2006/07

Сборная Германии
 Кубок конфедераций
 Бронзовый призёр: 2005
 Чемпионат мира
 Бронзовый призёр: 2006
 Чемпионат Европы
 Вице-чемпион: 2008

Личные 
«Штутгарт»
 Игрок месяца в Бундеслиге: апрель 2007, ноябрь 2007.
 Лауреат премии Юлиуса Хирша за вклад в развитие терпимости и гуманизма: 2011.

Личная жизнь 
В июне 2007 года расстался со своей подругой Ингой за месяц до назначенной свадьбы. После окончания карьеры, в январе 2014 года первым из видных немецких футболистов официально заявил, что является геем. По словам бывшего спортсмена, процесс осознания собственной гомосексуальности был долгим и сложным и лишь в последние несколько лет он окончательно понял, кем является на самом деле.

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте «Эвертона»
 Профиль на сайте soccerbase.com
 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Честерфилд»
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Вольфсбург»
Игроки ФК «Эвертон»